Медовое — название населённых пунктов:

Россия 
 Медовое — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.

Украина 
 Медовое (быв. Ленина Второе) — село в Александрийском районе Кировоградской области.
 Медовое — село в Устиновском районе Кировоградской области.

См. также